Molekulska formula -{C17H15O7}- se može odnositi na:

 Europinidin
 Malvidin